Der Begriff Bahlburg bezeichnet:

Personen:
 Hermann Bahlburg (1892–1962), evangelischer Missionar der Hermannsburger Mission
 René Bahlburg (* 1988), deutscher Volleyballspieler
 Wilhelm Bahlburg (1888–1958), deutscher Politiker

Ort:
 Bahlburg (Winsen), ein Stadtteil von Winsen (Luhe)